Modernismus steht für:

 Modernismus (Katholizismus), innerkirchliche Strömungen und wissenschaftliche Meinungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
 buddhistischer Modernismus, auch protestantischer Buddhismus, zeitgenössische buddhistische Bewegungen
 Angloamerikanischer Modernismus, literarische Strömung des 20. Jahrhunderts
 Finnlandschwedischer Modernismus, Epoche der finnlandschwedischen Literatur ab 1916
 Modernismo, literarische Strömung in Lateinamerika ab dem Ende des 19. Jahrhunderts
 Moderne (Architektur) oder Modernismus, architektonische Epoche ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts
 Modernisme Català, Strömung innerhalb der Jugendstilarchitektur ab dem Ende des 19. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Antimodernismus (Katholizismus)
 Neo-Modernismus (Katholizismus)
 Post-Modernismus (Postmoderne)
 Modernist (Begriffsklärung)
 Modernisierung (Begriffsklärung)
 Moderne (Begriffsklärung)